Ву́лиця Дра́йзера — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Драйзера — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Теодора Драйзера — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Драйзера — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Див. також 
 «Вулиця Драйзера» — запроектована станція метро Лівобережної лінії Київського метрополітену.
 «Теодора Драйзера» — станція Київського швидкісного трамвая.

Вулиці, названі на честь людей